Als Europameisterschaft 1983 oder EM 1983 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1983 stattfanden:

 American-Football-Europameisterschaft 1983 in Castel Giorgio (Italien)
 Baseball-Europameisterschaft 1983 in Italien
 Basketball-Europameisterschaft 1983 in Limoges, Caen und Nantes (Frankreich)
 Bob-Europameisterschaft 1983 in Sarajevo (Jugoslawien)
 Boxeuropameisterschaften 1983 in Warna (Bulgarien)
 Curling-Europameisterschaft 1983 in Västerås (Schweden)
 Dreiband-Europameisterschaft 1983 in Dünkirchen (Frankreich)
 Eishockey-Europameisterschaft 1983 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1983 in Dortmund, Düsseldorf und München (Deutschland)
 Eishockey-Europameisterschaft der U18-Junioren 1983 in Oslo, Fredrikstad und Sarpsborg (Norwegen)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1983 in Dortmund (Deutschland)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1983 in Den Haag (Niederlande)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft der Frauen 1983 in Heerenveen (Niederlande)
 Fechteuropameisterschaften 1983 in Lissabon (Portugal)
 Formel-2-Europameisterschaft 1983
 U-18-Fußball-Europameisterschaft 1983 in England
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1983 in Moskau (UdSSR)
 Feldhockey-Europameisterschaft der Herren 1983 in Amsterdam (Niederlande)
 Judo-Europameisterschaften der Frauen 1983 in Genua (Italien)
 Judo-Europameisterschaften der Männer 1983 in Paris (Frankreich)
 Karate-Europameisterschaft 1983 in Madrid (Spanien)
 Motorrad-Europameisterschaft 1983
 Naturbahnrodel-Europameisterschaft 1983 in St. Konrad (Österreich)
 Naturbahnrodel-Junioreneuropameisterschaft 1983 in Montreux (Schweiz)
 Poolbillard-Europameisterschaft 1983 in Valkenburg aan de Geul (Niederlande)
 Poolbillard-Jugendeuropameisterschaft 1983 in Valkenburg aan de Geul (Niederlande)
 Ringer-Europameisterschaften 1983 in Budapest (Ungarn)
 Europäische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1983 in Plowdiw (Bulgarien)
 Schwimmeuropameisterschaften 1983 in Rom (Italien)
 Skeleton-Europameisterschaft 1983 in Igls (Österreich)
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 1983 in München (Deutschland)
 Turn-Europameisterschaften 1983 (Frauen) in Göteborg (Schweden)
 Turn-Europameisterschaften 1983 (Männer) in Warna (Bulgarien)
 Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 1983 in Rostock, Cottbus und Schwerin (DDR)
 Volleyball-Europameisterschaft der Männer 1983 in Ost-Berlin, Erfurt und Suhl (DDR)
 Wasserball-Europameisterschaft 1983 in Rom (Italien)

!Europameisterschaft
1983